Giovino Generale romano e console nel 367
Giovino usurpatore dell'impero romano del 411, nipote del precedente
Giovino duca di Provenza (570-573) 
Località balneare della città di Catanzaro